Георг Штейндорфф (; 1861—1951) — немецкий египтолог; член Венгерской и Саксонской академий наук, член Германского археологического института.

Биография 
Георг Штейндорфф родился 12 ноября 1861 года в городе Дессау в еврейской семье. Сперва учился в Лейпцигском университете, а с 1881 года занимался в Берлинском университете египтологией под руководством Адольфа Эрмана, Генриха Карла Бругша и коптолога Людвига Штерна.

В 1884 году за диссертацию «Prolegomena zu einer Koptischen Nominalclasse» Штейндорфф получил степень доктора в Геттингенском университете.

Состоял при Берлинском университете приват-доцентом по египтологии, причем читал главным образом коптский язык; в то же время был одним из хранителей при музее. В 1893 году получил в Лейпциге кафедру Георга Эберса.

В 1902—1903 гг. производил археологические раскопки в Египте.

Один из самых известных его трудов — «Koptische Grammatik» (в коллекции «Porta linguarum Orientalium»); здесь Георг Штейндорфф сделал ещё шаг вперед после Л. Штерна в сторону филологической научности и лингвистических сближении коптского языка с древнеегипетским; в основу положен сахидский диалект.

После прихода к власти Гитлера, он, в марте 1939 года, успел эмигрировать со своей семьей в Соединённые Штаты Америки и избежать расправы.

Георг Штейндорфф умер 28 августа 1951 года в Северном Голливуде. Его именем назван Египетский музей Лейпцигского университета ().

Избранная библиография 
 «Koptische Grammatik»
 «Neue koptische Urkunden aus Theben. Koptische Bannbulle» («Aegypt. Zeitschr.», 1891—1892).
 «Prolegomena zu einer Koptischen Nominalclasse» (1884).
 «Neue Koptische Urkunden aus Theben; Grabfunde des mittlern Reichs in den königlichen Museen in Berlin» (1897—1901).
 «Das Kunstgewerbe im alten Aegypten» (1898).
 «Die Apokalypse Elias» (1898).
 «Die Blütezeit des Pharaonenreichs» (1900).
 «Das altägypt. Alphabet und seine Umschreibung. D. Blützeit des Pharaonenreiches» (1901).
 «Durch die Libysche zur Amonsoase» (1903).

Примечания

Ссылки 
 

Египтологи Германии
Члены Венгерской академии наук
Члены Саксонской академии наук
Члены Германского археологического института
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии